Національна ліга В 1956—1957 — 10-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб «Лозанна».

Груповий етап

Група Захід

Група Центр

Група Схід

Фінальний раунд 
 Лозанна - Санкт-Моріц 7-3
 Лозанна - Берн 7-5

Джерела 
 Сезон 1957     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія